Paljuv je naselje u sastavu Općine Novigrad, u Zadarskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2021. naselje je imalo 334 stanovnika.
Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 371 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji